RHB steht als Abkürzung für:
 RHB-Stoffe, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, siehe Warenbestand
 Rhein-Haardtbahn GmbH, eine Marke der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
 Rheinhunsrückbus GmbH, ÖPNV-Anbieter im Rhein-Hunsrück-Kreis
 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, eine Arbeitsmittelkategorie im Rechnungswesen
 Rorschach-Heiden-Bergbahn, eine Bahnstrecke in der Ostschweiz
 Rote-Hand-Brief, Informationsschreiben, mit dem pharmazeutische Unternehmen Fachkreise über Arzneimittelrisiken, fehlerhafte Arzneimittelchargen etc. informieren
 Rückhaltebecken, wird auf Hinweisschildern an Autobahnen verwendet, ein künstlich angelegtes Becken, das dazu dient, größere Mengen Wasser zu speichern

RhB steht als Abkürzung für:
 Rhätische Bahn, ein Eisenbahnverkehrs- und Eisenbahninfrastrukturunternehmen in der Schweiz
 Reichsbund der höheren Beamten, eine Beamtengewerkschaft der höheren Beamten während der Weimarer Republik

RHB